

Patronyme
 Eugène Ténot, (1839-1890), fut un homme politique français.
 Frank Ténot, (1925-2004), fut un responsable de presse, pataphysicien et critique de jazz.

Homonymie
Homonymie de patronyme